Галера — многозначное слово:

 Галера — гребной военный корабль.
 Галера — польский дворянский герб. 
 Галера — муниципалитет в Испании, в провинции Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Галера — разъезд Центральноандинской железной дороги в республике Перу (Южная Америка).
 Галера, Даниэл (род. 1979) – бразильский писатель и переводчик.

См. также 
 Ла-Галера (исп. La Galera) — муниципалитет в провинции Таррагона (испания) в составе автономного сообщества Каталония.